Esse puede referirse a:

 Esse, población y comuna francesa.
 Esse, población finlandesa.
 Essé, población y comuna francesa.